Recke est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Dietrich Adolf von der Recke (1601-1661), prince-évêque de Paderborn
Eberhard von der Recke (1744-1816), homme politique prussien
Eberhard von der Recke von der Horst (1847-1911), homme politique prussien
Eberhard von der Recke (1847-1920), homme politique prussien
Elisa von der Recke (1754-1833), écrivaine et poétesse germano-balte
 (1890-1943), général allemand de la Wehrmacht
 (1764-1846), officier de la cour du duché de Courlande
 Vitus Recke (1887-1959), prêtre catholique, abbé de Himmerod.

Toponyme

Recke, commune de Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Voir aussi

Homonymie de patronyme